Лас Тузас има више значења:

 Лас Тузас (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тузас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Тузас (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тузас (Тузамапан де Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Тузас (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Тузас (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Тузас, Тахалота (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику